Dorotea Zuzana Simmernská (15. listopadu 1544, Simmern – 8. dubna 1592, Výmar) byla falckou princeznou a sňatkem sasko-výmarskou vévodkyní.

Život 
Dorotea Zuzana se narodila jako dcera kurfiřta Fridricha III. a jeho první manželky Marie, dcery markraběte Kazimíra Braniborsko-Kulmbašského.

15. června 1560 se patnáctiletá princezna v Heidelbergu provdala za o čtrnáct let staršího vévodu Jana Viléma Sasko-Výmarského. Po jejich sňatku žil pár převážně ve Výmaru. Po smrti jejího manžela v roce 1573 se stal poručníkem jejích dětí saský kurfiřt August. Tato politika měla izolovat děti od politického a náboženského vlivu jejich matky. Zuzaně byla přiřazena nová residence mimo Výmar, příhodně nazvaná Nový dům. V letech 1574 až 1576 se pro ni stavěl Červený zámek ve Výmaru. Po jeho dokončení jej používala jako vdovské sídlo. Jeho renesanční portál je ozdoben spojenými erby Dorotey Zuzany a jejího manžela.

V roce 1581 se obrátila na své bratry, Ludvíka VI. a Jana Kazimíra, aby přiměli opatrovníka jejího nejstaršího syna, aby podpořil sňatek jejího nejstaršího syna s württemberskou princeznou.

Dorotea Zuzana zemřela 8. dubna 1592 a byla pohřbena v kostele svatého Petra a Pavla ve Výmaru; její moto znělo Vím, že můj Vykupitel žije.

Potomci 
Za třináct let manželství Dorotea Zuzana porodila pět dětí:

 1. Fridrich Vilém I. Sasko-Výmarský (25. 4. 1562 Výmar – 7. 7. 1602 tamtéž), vévoda sasko-výmarský od roku 1573 až do své smrti
 I. ⚭ 1583 Žofie Württemberská (20. 11. 1563 Stuttgart – 21. 7. 1590 Vacha)
 II. ⚭ 1591 Anna Marie Falcko-Neuburská (18. 8. 1575 Neuburg an der Donau – 11. 2. 1643 Dornburg)
 2. Sibyla Marie Sasko-Výmarská (7. 11. 1563 Výmar – 20. 2. 1569 Altenburg)
 3. syn (*/† 9. 10. 1564 Výmar)
 4. Jan II. Sasko-Výmarský (22. 5. 1570 Výmar – 18. 7. 1605 tamtéž), vévoda sasko-výmarský a z Jeny od roku 1602 až do své smrti
 ⚭ 1593 Dorotea Marie Anhaltská (2. 7. 1574 Dessau – 18. 7. 1617 Výmar)
 5. Marie Sasko-Výmarská (7. 11. 1571 Výmar – 7. 3. 1610), abatyše kláštera v Quedlinburgu

Vývod z předků

Reference

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové (Falcko-Simmernští)
Wettinové (ernestinská větev)
Falcké princezny
Saské vévodkyně
Narození v roce 1544
Narození 15. listopadu
Úmrtí v roce 1592
Úmrtí 8. dubna
Úmrtí ve Výmaru
Ženy